Вадим Крысько:
 Крысько, Вадим Анатольевич (род. 1937) — доктор технических наук, советский и российский математик.
 Крысько, Вадим Борисович (род. 1961) — доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.